Болеслав Богдан Пясецкий,  (псевдонимы — Леон Цалка, Саблевский, Войцех с Кролевца; род. 18 февраля 1915, Лодзь — 1 января 1979, Варшава) — польский политик и писатель. До Второй мировой войны стоял на праворадикальных позициях, после войны активно сотрудничал с коммунистическим режимом.

Биография 
Происходил из известного дворянского рода Пясецких. Во Второй Польской республике возглавлял праворадикальную партию Народно-радикальный лагерь, которая конкурировала с диктатором Рыдз-Смиглым за голоса избирателей правых сил. Партия Пясецкого во многом ориентировалась на образец фашистской Италии.

В 1934 г. помещён в концлагерь в Берёзе-Картузской. После освобождения стал лидером праворадикальной фракции ОНР-Фаланга. Пясецкий и его сторонники боролись за «католический тоталитаризм».

Во время Второй мировой войны был подпоручиком бронетанковых войск, затем - активным участником подполья, возглавлял организацию «Конфедерация народа», которая вошла в состав Армии Крайовой в 1943 г. Принимал участие в боях вокруг Вильнюса.

В октябре 1944 г. был арестован органами НКВД и завербован генералом Иваном Серовым. Вскоре был освобождён и перешёл к открытому сотрудничеству с коммунистическим режимом Польши.

В 1945 г. стал одним из основателей и руководителей так называемого социального прогрессивного движения мирян-католиков (społeczny postępowy ruch katolików świeckich), которое группировалось вокруг еженедельника  («Dziś i Jutro»). 

В 1947 г. создал  и возглавлял её президиум до самой смерти. Вплоть до 1956 г. эта организация была одним из главных инструментов, который коммунисты использовали для снижения влияния Католической церкви в Польше. Организация получила почти исключительное право на публикации «католического» содержания, в обмен на что поддерживала антицерковные акции правительства.

После народных волнений 1956 года влияние ПАКСа упало, как и влияние самого Пясецкого, хотя организация продолжала играть важную роль в польской политике вплоть до 1989 года, а её преемники существуют и сегодня.

С 1965 г. Пясецкий был депутатом сейма, руководителем фракции ПАКС. В 1971—1979 г. был членом польского Государственного совета.

Награды 
 Серебряный крест ордена Virtuti Militari (1944)
 Командорский крест со звездой ордена Polonia Restituta (1964), до этого — командорский крест (1955)
 Орден «Знамя Труда» 1-й степени (1969)

Примечания

Литература 
 Mikołaj Kunicki (2005). «The Red and the Brown: Boleslaw Piasecki, the Polish Communists, and the Anti-Zionist Campaign in Poland, 1967-68». East European Politics & Societies 19 (2): pp. 185-225.
 Dudek, Antoni/Pytel, Grzegorz (1990). Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej (Wstęp Jan Józef Lipski). Londyn: Aneks. ISBN 0-906601-74-6.

Ссылки 
 A Kidnapping in Poland — Article about the still unsolved abduction of Bolesław Piasecki’s son in 1957

Члены Государственного совета ПНР
Фашизм
Армия крайова
Участники обороны Польши в 1939 году